Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Panin – rosyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Cristian Panin – rumuński piłkarz
 Grigorij Panin – rosyjski hokeista
 Kostiantyn Panin – ukraiński piłkarz
 Nikita Panin (strona ujednoznaczniająca)
 Nikołaj Panin – rosyjski łyżwiarz i trener